Суперкубок Японії з футболу 2019  — 34-й розіграш турніру. Матч відбувся 16 лютого 2019 року між чемпіоном Японії клубом Кавасакі Фронтале та володарем кубка Імператора Японії клубом Урава Ред Даймондс.

Матч

Деталі

Посилання 
 Матч на soccerway

2019
Японія
Лютий 2019
2019 в Японії